Coulter ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Coulter, US-amerikanischer Regisseur
 Ann Coulter (* 1961), US-amerikanische Kolumnistin, Buchautorin und Rechtsanwältin
 Art Coulter (1909–2000), kanadischer Eishockeyspieler
 Ashley Coulter, kanadischer Sänger
 Catherine Coulter (* 1942), US-amerikanische Schriftstellerin
 Claudia Coulter, Schauspielerin und Model
 Clifford Coulter (* ≈1945), US-amerikanischer Jazz- und R&B-Musiker
 Cornelia Catlin Coulter (1885–1960), US-amerikanische Klassische Philologin
 E. Merton Coulter, US-amerikanischer Historiker
 Harris Coulter, Medizinhistoriker

 Joseph Coulter, US-amerikanischer Unternehmer
 Lynn Coulter, US-Schriftsteller
 Malcolm Coulter (1947–2013), US-amerikanischer Biologe
 Michael Coulter (* 1952), britischer Kameramann
 Phil Coulter (* 1942), nordirischer Songwriter, Interpret und Musikproduzent
 Philip B. Coulter (* 1939), US-amerikanischer Politologe und Hochschullehrer
 R. Craig Coulter, US-amerikanischer Wissenschaftler
 Raymond Coulter (1897–1965), US-amerikanischer Sportschütze
 Richard Coulter, US-amerikanischer Politiker
 Stanley Coulter, US-amerikanischer Botaniker
 Stephen Coulter, englischer Schriftsteller
 Thomas Coulter (1793–1843), irischer Arzt und Botaniker
 Wallace H. Coulter (1913–1998), US-amerikanischer Unternehmer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coulter (Iowa)
 Coulter (Ohio)
 Coulter (Pennsylvania)
 Coulter Shoals (Tennessee)

in Kanada:
 Coulter (Kanada)

in Schottland:
 Coulter (Lanarkshire)

im NRHP gelistete Objekte:
 Coulter Cottage, in Saranac Lake, New York, ID-Nr. 92001438
 Coulter Flats, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 90000807
 Coulter House, in San Diego, Kalifornien, ID-Nr. 83001227
 Coulter's Department Store, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 80004624

Geografische Objekte in Antarktika:
 Coulter-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel
 Coulter Heights, Höhenzug im Marie-Byrd-Land
 Mount Coulter, Berg im Queen Elizabeth Land